Homburg (Kurzform zu „Hohenburg“ über historisch „Hohemburg“) ist der Name folgender Territorien:
 Hessen-Homburg, ehemalige Landgrafschaft um das heutige Bad Homburg vor der Höhe, Hessen
 Reichsherrschaft Homburg, ehemaliger Kleinstaat um das heutige Homburg-Bröl, Nordrhein-Westfalen

Homburg oder Hombourg ist der Name folgender Orte:

in Belgien:
 Hombourg (Belgien) (deutsch: Homburg), Ortsteil von Plombières in der Provinz Lüttich

in Deutschland:
 Bad Homburg vor der Höhe, Kreisstadt und Kurort im Hochtaunuskreis, Hessen
 Homburg, Kreisstadt im Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Homburg (Lörrach), Siedlung in der Kernstadt von Lörrach
 Homburg (Waldshut-Tiengen), Stadtteil von Waldshut-Tiengen im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Homburg am Main, Ortsteil von Triefenstein im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Homburg-Bröl, Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Am Homburg, Ortsteil der Landeshauptstadt Saarbrücken, Saarland

in Frankreich:
 Hombourg (deutsch Homburg), Gemeinde im Département Bas-Rhin (Elsass)
 Hombourg-Haut (deutsch Oberhomburg), Stadt im Arrondissement Forbach-Boulay, Département Moselle (Lothringen)
 Hombourg-Budange (deutsch Homburg-Bidingen), Gemeinde im Arrondissement Thionville, Département Moselle (Lothringen)

in der Schweiz:
 Homburg TG, Gemeinde im Kanton Thurgau

Homburg ist der Name folgender Burgen, Schlösser und Ruinen und eines Bergs:
 Schloss Homburg (Homburg am Main), Schloss in Homburg am Main, im Landkreich Main-Spessart
 Burg Homburg, siehe Burgruine Hohenburg (Homburg), Burgruine in Homburg, Saarland
 Schloss Bad Homburg, Schloss in Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Schloss Homburg (Nümbrecht), Schloss bei Nümbrecht, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Homburg (Gössenheim), Burgruine bei Gössenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Homburg (Liptingen), Burgruine bei Emmingen-Liptingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Homburg (Stahringen), Burgruine bei Radolfzell-Stahringen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Homburg (Stadtoldendorf), Burgruine im Homburgwald bei Stadtoldendorf, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Homburg (Hamm), Burgruine im Stadtgebiet der kreisfreien Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Homburg an der Unstrut, ehemaliges Kloster bei Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Homburgswarte, Fliehburg im Harz nahe dem Hexentanzplatz bei Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ruine Homburg, Burgruine in Läufelfingen, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Homburg (Wemlighausen), 721,8 m hoher Berg im Rothaargebirge nordöstlich von Wemlighausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Homburg ist der Familienname folgender Personen:
 Homburg (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Landgrafen von Hessen-Homburg, siehe Haus Hessen#Hessen-Homburg
 Edelherren von Homburg
 Axel Homburg (1936–2018), deutscher Industriemanager
 Benedikt Anton Friedrich von Andlau-Homburg (1761–1839), elsässischer Graf, Mitglied der französischen Nationalversammlung
 Christian Homburg (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Daniel Brendel von Homburg (1523–1582), Mainzer Erzbischof und Kurfürst
 Dietrich von Homburg († 1225), Bischof von Würzburg
 Erich Homburg (1886–1954), deutscher Generalleutnant
 Ernst Christoph Homburg (1605–1681), deutscher Barockdichter, Veröffentlichungen
 Hermann Homburg (1874–1964), australischer Rechtsanwalt, Politiker und Minister
 Hubert Franz Maria von Andlau-Homburg (1868–1959), Adeliger, Bürgermeister, Abgeordneter im französischen Senat
 Michael  Homburg  (1931–2012), deutscher ev.  Pfarrer und Priester
 Rainer Johannes Homburg (* 1966), deutscher Kirchenmusiker und Chorleiter
 Robert Homburg (1848–1912) deutsch-australischer Richter und Politiker
 Robert von Andlaw-Homburg (1852–1919), elsässischer Adliger und Politiker
 Ruth Stock-Homburg (* 1972), deutsche Wissenschaftlerin
 Stefan Homburg (* 1961), deutscher Finanzwissenschaftler
 Valeska Homburg (* 1976), deutsche Fernsehmoderatorin
 Ulrich Homburg (* 1955), deutscher Bauingenieur, Mitglied des Vorstandes der DB Mobility Logistics AG
 Wolf von Homburg († 1566), Ritter

Homburg steht außerdem für:
 Chemiewerk Homburg, Pharmafirma, Tochterunternehmen der Degussa AG
 Homburg (Hut), spezieller Herrenhut

Siehe auch:
 Großer Homburg
 Hombourg (Begriffsklärung)
 Homburger
 Homburger Landstraße
 Homburger Wald
 Homburgwald
 Kanton Homburg
 Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin
 Prinz von Homburg
 Norbert Grupe alias Wilhelm von Homburg